

Населені пункти та їхні частини
 Вішнево — гміна в Млавському повіті Мазовецького воєводства
 Вісьнево — село в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Вісьнево — село в гміні Вішнево Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Вісьнево — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Вісьнево — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Вісьнево — село в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Вісьнево — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Вісьнево — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вісьнево — село в гміні Маркуси Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вісьнево — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Вісьнево — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Вісьнево — частина міста Дравно в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Вісьнево — частина села Ваґово в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Вісьнево — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки